{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по прыжкам с трамплина 2018/2019 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Марен Луннбю
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Полёты с трамплина
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Польша
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Германия
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2017/2018
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2019/2020>>>
|}
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины 

 Женщины 

 Порядок начисления очков 

 Зачёт кубка наций 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по прыжкам с трамплина